Brevier steht für:

 ein liturgisches Buch, siehe Brevier (Liturgie)
 Auszug aus einem längeren Text, siehe Epitome (Auszug)
 ein typografisches Maß, siehe Rheinländer (Maß)